Воћњак може бити:

 Воћњак, пољопривредно земљиште засађено воћкама у сврху намјенског узгоја воћа

или

 Воћњак (Лозница), насеље у граду Лозници, Мачвански управни округ, Република Србија
 Воћњак (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија

Види још 
 Воће
 Воћка
 Воћар
 Воћарство